«Ресовия» — польский волейбольный клуб из города Жешув.

История 
Клуб, основанный в начале прошлого века, лишь в 1969 году вышел в 1 лигу, тогдашний высший дивизион чемпионата Польши. Восемь лет клуб находится в лидерах чемпионата. Далее с 1977 до 1991 года команда играет в высшей лиге, но лишь дважды попадает в число призёров, да и то довольствуется бронзой. Хотя дважды завоевывает Кубок.

С 1991 по 2004 год клуб играет в серии В, то есть втором по силе дивизионе.

В 2005 году клуб начинает играть в Плюс-лиге. Начиная с 2009 года команда неизменно в числе призёров чемпионата.

Достижения 
 Чемпионат Польши:
  Чемпион: 1971, 1972, 1974, 1975, 2012, 2013, 2015
  Вице-чемпион: 1973, 2009, 2014, 2016
  Бронзовый призёр: 1970, 1977, 1987, 1988, 2010, 2011

 Кубок Польши:
  Обладатель Кубка: 1975, 1983, 1987
  2 место: 1974, 1986, 2010, 2013, 2015
  3 место: 1989

 Суперкубок Польши:
  Обладатель Супкеркубка: 2013
  Финалист: 2012, 2015

 Лига чемпионов ЕКВ:
  2 место: 1973
  2 место: 2016
 Кубок Европейской конфедерации волейбола:
  2 место: 2012
  3 место: 1974

Состав в сезоне-2015/16

Известные игроки 
Волейбольные клубы Польши
Спорт в Подкарпатском воеводстве
 Официальный сайт клуба